Joost Tonino, officier van justitie
Tonino (film)
Tonino (rapper), hip-hop artiest uit Namen
Tonino, een jongensnaam